Karez steht für:
 Karez, Anlage zur Wassergewinnung in persischen Wüstengebieten, siehe Qanat
 im Speziellen das Bewässerungssystem von Turpan, Xingjiang, China
 Operation Karez, ISAF-Unternehmung in Afghanistan